Narnia была создана в 1996 году вокалистом Кристианом Лильегреном () и гитаристом Карлом Юханом Гриммарком ().

До создания группы оба участника играли в Modest Attraction. Для записи дебютного диска к дуэту присоединились Якоб Перссон, клавишник Мартин Классон и ударник Андреас Юханссон.

Музыка группы Narnia очень похожа на музыку Yngwie Malmsteen (особенно на его ранние альбомы, в том числе «Трилогию»), а на последних альбомах чувствуется влияние «Rainbow». 

Перед записью шестого студийного альбома (Course of a Generation) в группе сменился вокалист: вместо неизменного Кристиана Лильегрена место у микрофона занял Germán Pascual (ex- Mind’s Eye).

Через год после записи альбома музыканты группы заявили о прекращении деятельности «Нарнии».

Дискография 
 Awakening (1998)
 Long Live the King (1999)
 Desert Land (2001)
 The Great Fall (2003)
 At Short Notice... Live in Germany (2006)
 Enter the Gate (2006)
 Decade of Confession (2007)
 Course of a Generation (2009)
 Narnia (2016)
 From darkness to Light (2019)

Видеография 
 At Short Notice….Live in Germany (2004)

Источники

Дополнительные ссылки 
 Official Narnia Homepage 
 Official Narnia Myspace 
 Narnia  at Metal Archives
 Narnia at nolifetilmetal.com 

Метал-группы Швеции
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1996 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2010 году